Осада Галича (1221) — окончательный захват Мстиславом Удатным Галича у венгров после его потери в 1219 году и неудачной попытки возвращения его в 1220.

История 

После захвата Галича в 1219 году венгры попытались развить наступление на Волынь, но Даниилу удалось блокировать их польского союзника Лешека путём организации нападения на Польшу литовцев, и Мстислав в союзе с половцами смог разбить венгров и перейти в контрнаступление. В 1220 году он осаждает Галич, но тогда город взять не удалось, поэтому был организован новый поход.

Венгры были разбиты на подступах к городу, затем город был взят Мстиславом. Последним оплотом венгров стала церковь святой Богородицы. Фильний был взят в плен, но был выкраден и отпущен боярином Жирославом, за что тот лишился своей вотчины. Судислав получил в управление Звенигород. Коломан с женой Соломеей был отправлен в Торческ.

Был заключён мир, королевич Андрей был обручён с дочерью Мстислава.

Примечания

Ссылки 
 Галицко-Волынская летопись 

Венгерские походы в Юго-Западную Русь
Война за объединение Галицко-Волынского княжества
1221 год
Осады Галича
Сражения по алфавиту
Осады XIII века
Сражения 1221 года
Осады 1221 года
Сражения Галицко-Волынского княжества